

Događaji

Rođenja

Smrti

Vanjske poveznice 

als:20er#24